L'équipe cycliste Funvic-São José dos Campos est une équipe cycliste brésilienne créée en 2010. Elle fait partie des équipes continentales professionnelles en  2016 et 2017.

Histoire de l'équipe 
L'équipe est créée comme équipe continentale en 2009 avec une licence brésilienne. Elle prend la suite de l'équipe amateur brésilienne Fapi/Sundown/JKS/Pindamonhangaba. 

Dès sa première saison, elle remporte le classement par équipes de l'UCI America Tour.

En 2014, la formation opère toujours au niveau continental. Fin , elle finalise son effectif avec la signature de deux coureurs de l'équipe GW Shimano Óscar Sánchez et Sebastián Tamayo. Le duo de cyclistes colombiens et Kléber Ramos, en provenance de l'équipe Clube DataRo, sont des renforts de poids pour cette nouvelle saison. Le groupe accueille, également, deux espoirs brésiliens André Almeida et Felipe Fialho. L'intention de la direction est d'établir une base d'entraînement en Colombie. Pour bien préparer les grandes dates de la saison 2014, Benedito Tadeu Azevedor Júnior pense que l'altitude du pays frontalier sera bénéfique lors de la phase de préparation. Cette installation permettra d'élever le niveau du cyclisme brésilien. Toutefois trois coureurs ne continuent pas avec les Funvic, Tiago Fiorilli, Ramiro Cabrera et Gregolry Panizo.

Fin 2016, la révélation de trois contrôles positifs dans son effectif (João Gaspar, Kléber Ramos et Ramiro Rincón), en moins de deux mois, entraîne la suspension de toutes compétitions internationales pour la formation, pour une durée de trois mois, comme le stipule l'article 7.12.1 des règles antidopage de l'UCI. Gaspar et Ramos sont suspendus 4 ans et Rincón huit ans.

Renommée Soul Brasil Pro Cycling Team en 2017, elle obtient une licence d'équipe continentale professionnelle malgré la suspension de toute compétition jusqu'au . En , les coureurs brésiliens Alex Diniz (passeport biologique anormal) et Otavio Bulgarelli (violation du règlement antidopage) sont provisoirement suspendus. Le , l'équipe est suspendue 35 jours entre le  et le .

En 2018, l'équipe est nommée à nouveau Funvic-São José dos Campos et redescend au niveau national. Lors de cette saison, trois nouveaux cas de dopage concernent l'équipe. 
Le , Roberto Pinheiro, alors champion sur route brésilien, est provisoirement suspendu par l'UCI pour usage de substances interdites. En mai, Caio Godoy, alors double champion du Brésil espoirs (vainqueur en 2016 et 2017), est provisoirement suspendu par la Fédération brésilienne de cyclisme après avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors du Tour de l'Uruguay 2018. Le cycliste raconte avoir pris du maté mélangée avec des feuilles de coca et de la marijuana sans le savoir. Enfin, le , André Almeida est provisoirement suspendu en raison d'un taux d'hémoglobine dans son passeport biologique qui était trop faible en 2016.

Principales victoires

Classiques 
 Prova Ciclística 9 de Julho : Roberto Pinheiro (2011)
 Copa América de Ciclismo : Francisco Chamorro (2013) et Carlos Manarelli (2015)

Courses par étapes 
 Tour du Paraná : Marco Arriagada (2010) et Carlos Manarelli (2015)
 Tour d'Uruguay : Magno Nazaret (2012, 2017 et 2018)
 Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo : Magno Nazaret (2012 et 2014)
 Tour de San Luis : Daniel Díaz (2015)
 Tour du Rio Grande do Sul : Murilo Affonso (2016)

Championnats nationaux 
  Championnats du Brésil sur route : 4
 Course en ligne : 2014 (Antonio Garnero) et 2016 (Flávio Cardoso)
 Contre-la-montre : 2014 (Pedro Nicácio) et 2015 (Magno Nazaret)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et principalement les courses du calendrier de l'UCI America Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur les circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Africa Tour

|-
|2016 || 125 || align="left"|  Flávio Cardoso (219)
|}

UCI America Tour

|-
|2010 ||  || align="left"|  Edgardo Simón ()
|-
|2011 ||  || align="left"|  Flávio Cardoso ()
|-
|2012 ||  || align="left"|  Magno Nazaret ()
|-
|2013 ||  || align="left"|  Alex Diniz ()
|-
|2014 ||  || align="left"|  Carlos Manarelli ()
|-
|2015 ||  || align="left"|  Daniel Díaz ()
|-
|2016 || 6 || align="left"|  Kléber Ramos (59)
|-
|2017 || 7 || align="left"|  Francisco Chamorro (21)
|}

UCI Asia Tour

|-
|2016 || 68 || align="left"|  Antonio Piedra (200)	
|-	
|2017 || 51 || align="left"|  Magno Nazaret (125)
|}

UCI Europe Tour

|-
|2012 ||  || align="left"|  Magno Nazaret (1141)
|-
|2016 || 127 || align="left"|  Antonio Piedra (1343)
|}

Effectif en 2017

Saisons précédentes 

Effectif

|Héctor Aguilar || 16.04.1984 ||  || LA-Rota dos Móveis
|-
|Marco Arriagada || 30.10.1975 ||  || 
|-
|Flávio Cardoso || 12.10.1980 ||  || Fapi-Sundown-JKS-Pindamonhangaba
|-
|Nilceu dos Santos || 14.07.1977 ||  || Scott-Marcondes Cesar
|-
|Tiago Fiorilli || 11.03.1984 ||  || Boyacá es Para Vivirla
|-
|Matías Médici || 29.06.1975 ||  || Scott-Marcondes Cesar
|-
|Marcelo Moser || 01.09.1977 ||  || 
|-
|Thiago Nardin || 08.07.1988 ||  || 
|-
|Magno Nazaret || 17.01.1986 ||  || Fapi-Sundown-JKS-Pindamonhangaba
|-
|Pedro Nicácio || 13.10.1981 ||  || 
|-
|Roberto Pinheiro || 09.01.1983 ||  || 
|-
|Kléber Ramos || 24.08.1985 ||  || Fapi-Sundown-JKS-Pindamonhangaba
|-
|José Eriberto Rodrigues || 15.04.1984 ||  || 
|-
|Breno Sidoti || 16.03.1983 ||  || Scott-Marcondes Cesar
|-
|Edgardo Simón || 16.12.1974 ||  || Gamaia/São José
|-
|Daniel Soeiro || 16.05.1978 ||  || 

Victoires

|-
|30/03/2010 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|31/03/2010 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|01/04/2010 || a étape du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|01/04/2010 || b étape du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Pedro Nicácio
|-
|03/04/2010 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|17/04/2010 ||  de la Volta Ciclística Internacional de Gravataí ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|18/04/2010 ||  de la Volta Ciclística Internacional de Gravataí ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|21/04/2010 ||  du Tour de Santa Catarina ||  || 07 2.2 ||  José Eriberto Rodrigues
|-
|23/04/2010 ||  du Tour de Santa Catarina ||  || 07 2.2 ||  Edgardo Simón
|-
|28/05/2010 || Championnat du Chili contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Marco Arriagada
|-
|02/06/2010 ||  du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Marco Arriagada
|-
|04/06/2010 ||  du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Marco Arriagada
|-
|06/06/2010 || Classement général du Tour du Paraná ||||07 2.2 ||  Marco Arriagada
|-
|25/06/2010 || Championnat du Brésil contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Thiago Nardin
|-
|16/10/2010 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Edgardo Simón
|-
|17/10/2010 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|18/10/2010 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|19/10/2010 || a étape du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|22/10/2010 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Edgardo Simón
|}

Effectif

|Héctor Aguilar || 16.04.1984 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Henrique Arruda || 16.06.1992 ||  || 
|-
|Alex Arseno || 28.05.1983 ||  || 
|-
|Douglas Bueno || 09.09.1981 ||  || 
|-
|Flávio Cardoso || 12.10.1980 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Marcos Crespo || 06.10.1986 ||  || 
|-
|Thiago da Silva || 01.10.1987 ||  || 
|-
|Nilceu dos Santos || 14.07.1977 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Tiago Fiorilli || 11.03.1984 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Tiego Gasparoto || 23.04.1988 ||  || Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos
|-
|Matías Médici || 29.06.1975 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Antônio Nascimento || 19.08.1977 ||  || Clube DataRo
|-
|Magno Nazaret || 17.01.1986 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Roberto Pinheiro || 09.01.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Breno Sidoti || 16.03.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Adelio Silva || 02.01.1985 ||  || 
|-
|Ezequiel Souza || 30.09.1982 ||  || 
|-
|Verinaldo Vandeira || 19.07.1977 ||  || 

Victoires

|-
|23/01/2011 ||  du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Héctor Aguilar
|-
|13/03/2011 ||  de la Rutas de América ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|15/03/2011 || Prologue du Tour de l'Intérieur de São Paulo ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|16/03/2011 ||  du  Tour de l'Intérieur de São Paulo ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|14/04/2011 ||  du Tour de Gravataí ||  || 07 2.2 ||  Antônio Nascimento
|-
|16/04/2011 ||  du Tour de Gravataí ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|24/06/2011 || Championnat du Brésil du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Magno Nazaret
|-
|09/07/2011 || Prova Ciclística 9 de Julho ||  || 08 1.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|30/07/2011 ||  du Tour de Rio ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|16/10/2011 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Antônio Nascimento
|-
|18/10/2011 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|19/10/2011 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|21/10/2011 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|23/10/2011 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|}

Effectif

|Héctor Aguilar || 16.04.1984 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Alex Arseno || 28.05.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|José Braga || 21.01.1993 ||  || 
|-
|Douglas Bueno || 09.09.1981 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Otávio Bulgarelli || 15.10.1984 ||  || Farnese Vini-Neri Sottoli
|-
|Flávio Cardoso || 12.10.1980 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Carlos Costa || 03.12.1986 ||  || 
|-
|Kleber dos Santos || 09.10.1985 ||  || 
|-
|Tiago Fiorilli || 11.03.1984 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Óscar Junqueira || 10.03.1987 ||  || 
|-
|Antônio Nascimento || 19.08.1977 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Magno Nazaret || 17.01.1986 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Pedro Nicácio || 13.10.1981 ||  || 
|-
|Gregolry Panizo || 12.05.1985 ||  || Clube DataRo-Foz do Iguaçu
|-
|Roberto Pinheiro || 09.01.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Alan Santos || 25.01.1993 ||  || 
|-
|Breno Sidoti || 16.03.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Adelio Silva || 02.01.1985 ||  || Funvic-Pindamonhangaba

Victoires

|-
|18/03/2012 ||  du Tour du Mexique ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|01/04/2012 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Héctor Aguilar
|-
|06/04/2012 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|08/04/2012 || Classement général du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|14/05/2012 ||  du Tour du Guatemala ||  || 07 2.2 ||  Gregolry Panizo
|-
|24/06/2012 || Championnat du Brésil sur route ||  || 09 CN ||  Otávio Bulgarelli
|-
|02/09/2012 ||  du Tour de Rio ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|16/10/2012 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|21/10/2012 || Classement général du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|}

Effectif

|Alex Arseno || 28.05.1983 ||  || 
|-
|José Braga || 21.01.1993 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Ramiro Cabrera || 08.02.1988 ||  || Movistar Continental
|-
|Flávio Cardoso || 12.10.1980 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Francisco Chamorro || 07.08.1981 ||  || Real
|-
|Carlos Costa || 03.12.1986 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Alex Diniz || 20.10.1985 ||  || Real
|-
|Óscar Junqueira || 10.03.1987 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Carlos Manarelli || 13.02.1989 ||  || Zalf Euromobil
|-
|Antônio Nascimento || 19.08.1977 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Magno Nazaret || 17.01.1986 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Pedro Nicácio || 13.10.1981 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Gregolry Panizo || 12.05.1985 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Lucas Pereira || 20.01.1990 ||  || 
|-
|Roberto Pinheiro || 09.01.1983 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Alan Santos || 25.01.1993 ||  || Funvic-Pindamonhangaba
|-
|Douglas Santos || 16.02.1989 ||  || 
|-
|Breno Sidoti || 16.03.1983 ||  || 

Victoires

|-
|06/01/2013 || Copa América de Ciclismo ||  || 08 1.2 ||  Francisco Chamorro
|-
|23/01/2013 ||  du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Alex Diniz
|-
|01/09/2013 ||  du Tour de Rio ||  || 07 2.2 ||  Gregolry Panizo
|}

Effectif

|André Almeida ||  ||  || Barueri-Penks-New Millen
|-
|José Braga ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Otávio Bulgarelli ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Flávio Cardoso ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Francisco Chamorro ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Alex Diniz ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Felipe Fialho ||  ||  || 
|-
|Antonio Garnero ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Carlos Manarelli ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Magno Nazaret ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Pedro Nicácio ||  ||  || 
|-
|Lucas Pereira ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Roberto Pinheiro ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Kléber Ramos ||  ||  || Clube DataRo
|-
|Ramiro Rincón ||  ||  || EPM-UNE
|-
|Bruno Ribeiro ||  ||  || 
|-
|Óscar Sánchez ||  ||  || GW Shimano
|-
|Alan Santos ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Douglas Santos ||  ||  || Funvic Brasilinvest-São José dos Campos
|-
|Sebastián Tamayo ||  ||  || GW Shimano

Victoires

|-
|09/02/2014 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|10/02/2014 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Sebastián Tamayo
|-
|11/02/2014 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|12/02/2014 ||  du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|16/02/2014 || Classement général du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo ||  || 07 2.2 ||  Magno Nazaret
|-
|10/04/2014 ||  du Tour du Rio Grande do Sul ||  || 07 2.2 ||  Óscar Sánchez
|-
|24/04/2014 ||  du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Carlos Manarelli
|-
|25/04/2014 ||  du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Carlos Manarelli
|-
|27/04/2014 || Classement général du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Carlos Manarelli
|-
|27/06/2014 || Championnat du Brésil du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Pedro Nicácio
|-
|29/06/2014 || Championnat du Brésil sur route ||  || 09 CN ||  Antonio Garnero
|}

Effectif

Victoires

|-
|20/01/2015 ||  du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Daniel Díaz
|-
|22/01/2015 ||  du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Daniel Díaz
|-
|24/01/2015 ||  du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Kléber Ramos
|-
|25/01/2015 || Classement général du Tour de San Luis ||  || 05 2.1 ||  Daniel Díaz
|-
|28/03/2015 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Francisco Chamorro
|-
|29/03/2015 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Francisco Chamorro
|-
|01/04/2015 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Francisco Chamorro
|-
|03/04/2015 ||  du Tour d'Uruguay ||  || 07 2.2 ||  Francisco Chamorro
|-
|08/04/2015 ||  du Tour du Rio Grande do Sul ||  || 07 2.2 ||  Roberto Pinheiro
|-
|29/05/2015 ||  du Tour du Paraná ||  || 07 2.2 ||  Flávio Cardoso
|-
|26/06/2015 || Championnat du Brésil du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Magno Nazaret
|-
|29/08/2015 ||  du Tour de Rio ||  || 07 2.2 ||  Kléber Ramos
|-
|15/11/2015 || Copa América de Ciclismo ||  || 08 1.2 ||  Carlos Manarelli
|}

 Funvic Soul Cycles-Carrefour en 2016

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  

Équipe cycliste au Brésil